Октябрёвка — название населённых пунктов в России:

 Октябрёвка — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
Октябрёвка — деревня в Собинском районе Владимирской области, упразднена в 1986 г.
 Октябрёвка — деревня в Екатериновском районе Саратовской области.
 Октябрёвка — деревня в Ишимском районе Тюменской области.